Local Interconnect Network
 Port lotniczy Mediolan-Linate

Zobacz też 
 Lin

en:LIN